Monte Bove, nei monti Sibillini
Monte Bove Sud, cima dei  monti Sibillini
Monte Bove Nord, cima dei  monti Sibillini
Monte Bove, cima dei monti Carseolani
Monte Bove, in Argentina
Monte Bove, in Cile